(1708-1796), homme d'affaires et homme politique écossais.
 Thomas Dundas (1741-1820),  Dundas, homme politique britannique.
 Thomas Dundas (1750-1794), général britannique.
  (1765-1841), amiral britannique.
 Thomas Dundas (1795-1873),  de Zetland.